Punkt krytyczny (Flashpoint, 2008-2012) – kanadyjski serial telewizyjny nadawany przez stację CTV od 11 lipca 2008 r. W Polsce nadawany w nScreen oraz przez stację Hallmark od 16 marca 2009 r.

Opis fabuły 
Serial opisuje codzienne życie i wydarzenia elitarnej jednostki policyjnej. SRU (Strategic Response Unit) ma za zadanie ratować ludzkie życie, często przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Prawie codziennie igrają z życiem.

Obsada 
 Enrico Colantoni jako sierżant Gregory Parker 
 Hugh Dillon jako Ed Lane 
 Ona Grauer jako Kate Travers  
 Gabriel Hogan jako Roland Cray  
 Michael Cram jako Kevin 'Wordy' Wordsworth 
 Sergio Di Zio jako Michaelangelo 'Spike' Scarlatti
 Adam Brazier jako Steve 'Shakes' Bonnyman 
 David Paetkau jako Sam Braddock 
 Amy Jo Johnson jako Julianna 'Jules' Callaghan 
 Mark Taylor jako Lewis 'Lou' Young
 Olunike Adeliyi jako Leah Kerns
 Clé Bennett jako Rafik 'Raf' Rousseau
 Janaya Stephens jako Sophie Lane  
 Jonathan Potts jako major Holleran  
 Tom Barnett jako Blair Kowalski  
 Tyler Stentiford jako Clark  
 Shane Daly jako Gary Kurlansky  
 Mike Turner jako funkcjonariusz Neville 
 Danijel Mandic jako Petar Tomasic

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Programy telewizji CTV
Seriale wytwórni CBS Paramount Television
Seriale wytwórni CBS Television Studios